Humanoid — третий студийный альбом группы Tokio Hotel. Издан в английской и немецкой версии под единым названием. Немецкая версия была выпущена 2 октября 2009, английская — 6 октября 2009.

Первый сингл с этого альбома, Automatisch/Automatic вышел 18 сентября 2009 (немецкая версия). В США сингл вышел 22 сентября 2009.

Список композиций

Немецкая версия 

 «Komm» — 3:53 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Sonnensystem» — 3:52 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Automatisch» — 3:16 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Lass Uns Laufen» — 4:15 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz, Guy Chambers)
 «Humanoid» — 3:45 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Für Immer Jetzt» — 3:37 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Kampf der Liebe» — 3:51 (Guy Chambers, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Hunde» — 3:41 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Kristian D. Nord, B. Kaulitz, T. Kaulitz, Martin Kierszenbaum)
 «Menschen Suchen Menschen» — 3:46 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, The Matrix, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Alien» — 2:55 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Geisterfahrer» — 4:29 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz, Kristian D. Nord)
 «Zoom» — 3:52 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Desmond Child, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
Бонус-треки Deluxe edition
Также входят в Super Deluxe
 «Träumer» — 3:02 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Hey Du» — 3:02 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz, The Matrix)
 «That Day» — 3:27 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Screamin'» — 3:56 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Jonathan Davis, B. Kaulitz, T. Kaulitz)

HotTopic exclusive
 «In your shadow» — 03:23  (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Desmond Child, B. Kaulitz, T. Kaulitz) 

iTunes-контент
 «Down On You» (Deluxe bonus track)
 «Attention» (bonus pre-order track)
 «Track-by-Track interview» с братьями Каулитцами (Deluxe-бонус) ровинец надежды в союзе

Bonus DVD
Идет с Deluxe и Super Deluxe версиями
 3D Galerie: 24h am Set
 Galerie: Hinter den Kulissen
 Karaoke Area («Automatisch», «Für immer jetzt», «Komm»)

Английская версия 

 «Noise» — 3:53 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Darkside of the Sun» — 3:52 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Automatic» — 3:16 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «World Behind My Wall» — 4:15 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Guy Chambers, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Humanoid» — 3:45 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Forever Now» — 3:37 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Pain of Love» — 3:51 (Guy Chambers, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Dogs Unleashed» — 3:41 (Martin Kierszenbaum, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz, Kristian D. Nord)
 «Human Connect to Human» — 3:45 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, The Matrix, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Alien» — 2:55 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Phantomrider» — 4:03 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz, Kristian D. Nord)
 «Zoom into Me» — 3:52 (Desmond Child, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
Бонус-треки Deluxe edition
Также входят в Super Deluxe
 «Love And Death» — 3:02 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Hey You» — 3:04 (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, The Matrix, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «That Day» — 3:27 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, B. Kaulitz, T. Kaulitz)
 «Screamin'» — 3:56 (The Matrix, D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Jonathan Davis, B. Kaulitz, T. Kaulitz)

HotTopic exclusive
 «In your shadow» - 03:23  (D. Roth, P. Benzner, D. Jost, Desmond Child, B. Kaulitz, T. Kaulitz) 

iTunes-контент
 «Attention» (Bonus pre-order track)
 «Down On You» (Deluxe bonus track)
 «Track-by-Track interview» с братьями Каулитцами (Deluxe-бонус)

Bonus DVD
Идет с Deluxe и Super Deluxe версиями
 3D Gallery: 24 hours on Set
 Gallery: Behind the Scenes
 Karaoke Area («Automatic», «Forever Now», «Noise»)

Общая продолжительность альбома составляет 58 минут 47 секунд.

Примечания

Альбомы 2009 года
Альбомы Tokio Hotel